Oscarella — рід губок родини Oscarellidae. Містить 18 видів.

Види 
 Oscarella balibaloi Pérez, Ivanisevic, Dubois, Pedel, Thomas, Tokina & Ereskovsky, 2011
 Oscarella bergenensis Gazave, Lavrov, Cabrol, Renard, Rocher, Vacelet, Adamska, Borchiellini & Ereskovsky, 2013
 Oscarella carmela Muricy & Pearse, 2004
 Oscarella cruenta (Carter, 1876)
 Oscarella imperialis Muricy, Boury-Esnault, Bézac & Vacelet, 1996
 Oscarella kamchatkensis Ereskovsky, Sanamyan & Vishnyakov, 2009
 Oscarella lobularis (Schmidt, 1862)
 Oscarella malakhovi Ereskovsky, 2006
 Oscarella membranacea Hentschel, 1909
 Oscarella microlobata Muricy, Boury-Esnault, Bézac & Vacelet, 1996
 Oscarella nathaliae Ereskovsky, Lavrov & Willenz, 2014
 Oscarella nicolae Gazave, Lavrov, Cabrol, Renard, Rocher, Vacelet, Adamska, Borchiellini & Ereskovsky, 2013
 Oscarella nigraviolacea Bergquist & Kelly, 2004
 Oscarella ochreacea Muricy & Pearse, 2004
 Oscarella rubra (Hanitsch, 1890)
 Oscarella stillans Bergquist & Kelly, 2004
 Oscarella tenuis Hentschel, 1909
 Oscarella tuberculata (Schmidt, 1868)
 Oscarella viridis Muricy, Boury-Esnault, Bézac & Vacelet, 1996

Примітки 

Губки
Роди губок